Скворе́чник:

 Скворечник — искусственное гнездовье для мелких воробьиных птиц.
 «Скворечник» — клуб любителей КВН.
 «Скворечник» — просторечное название психиатрической больницы (от петербургской больницы имени Скворцова-Степанова).
 Скворечник — формат мероприятий по групповой рефлексии с быстрыми ответами на задаваемые вопросы.